Nicaragua települései
Települések listái országok szerint